Manitou Island peut se référer à:

Toponymes

Île Manitou (fleuve Mackenzie), territoires du Nord-Ouest.
Île du Manitou, île du lac Mistassini, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
Île du Manitou, dans Low (municipalité de canton), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), Québec.

Manitou Island (Lac Supérieur), une petite île au large de la pointe est de la péninsule de Keweenaw, au Michigan.
 Manitou Island (Wisconsin), l'une des îles Apostle sur le lac Supérieur.
 Île Manitou (White Bear Lake), Minnesota.
 Les îles Manitou, dans le lac Michigan près de la péninsule de Leelanau du Michigan, constituées de:
 North Manitou Island
 South Manitou Island

Iles Manitou peut désigner:
 Îles Manitou (lac Nipissing), une série de petites îles du lac Nipissing en Ontario, Canada.